Porfiriusz – imię męskie

Osoby o imieniu Porfiriusz:
 Porfiriusz (232–305) – filozof grecki
 Porfiriusz z Gazy (347–420) – biskup Gazy
 Porfiriusz (IV/V w.) – patriarcha Antiochii
 Porfiriusz Kulczycki (zm. 1716) duchowny greckokatolicki
 Porfiriusz Skarbek-Ważyński (1730/1732–1804) – greckokatolicki biskup chełmski
 Porfiriusz (1804–1885) prawosławny biskup czehryński, historyk, biblista, archeolog, bizantynista
 Porfiriusz Rubanowicz (1883–1943) – kapłan prawosławny, nowomęczennik
 Porfiriusz (ur. 1940) – grecki duchowny prawosławny
 Porfiriusz (ur. 1965) – rosyjski biskup prawosławny
Porfiriusz (ur. 1961) – patriarcha Serbii

Zobacz też 
 Porfiry